Ни́на Васи́льевна Попо́ва:
 Попова, Нина Васильевна (1893? — ?) — российская спортсменка, педагог высшей школы. Первая чемпионка России.
 Попова, Нина Васильевна (1908—1995) — советский партийный и общественный деятель.